Roberta Vinci var den forsvarende mester, men hun tabte til Simona Halep 6–1, 6–3 i anden runde.
Sara Errani vandt turneringen ved at besejre Dominika Cibulková med 6–2, 6–2 i finalen.

Seedning

 Francesca Schiavone (Første runde)
 Julia Görges (Kvartfinalen)
 Dominika Cibulková (Finale)
 Roberta Vinci (Anden runde)

<ol start="5">
  Flavia Pennetta ''(Anden runde)
  Petra Cetkovská ''(Anden runde)
  '''Sara Errani (Mester)
  Polona Hercog (Første runde, træk sig)
</ol>

Finale
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Semifinale
| RD2=Finale

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Sorana Cîrstea
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Dominika Cibulková
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Sara Errani
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Dominika Cibulková
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Sara Errani
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

Top Half

Bottom Half

Kvalifikation
Seedning

  Arantxa Rus (Første runde)
  Karin Knapp (Første runde)
  Aravane Rezaï (Kvalificeret)
  Estrella Cabeza Candela (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser)

<li> Anastasia Pivovarova (Første runde)
<li> Petra Rampre (Kvalifikationsfinale)
<li> Ekaterina Ivanova (Anden runde)
<li> Maria Elena Camerin (Kvalifikationsfinale)

Kvalificerede

  Annalisa Bona
  Yuliya Beygelzimer

<li>  Aravane Rezaï
<li>  Laura Thorpe

Første kvalifkation

Anden kvalifkation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References
 Main Draw
 Kvalifikation Draw

WTA Tour 2012